Tecophilaeaceae é uma família de plantas com flor monocotiledóneas da ordem Asparagales, que na sua presente circunscrição inclui 9 géneros e cerca de 27 espécies, com distribuição natural nas regiões de clima subtropical e tropical.

Descrição
Os membros da família Tecophilaeaceae são em geral pequenas plantas herbáceas perenes, com caules e folhas glabras, predominado os geófitos que apresentam como órgãos de armazenamento e de permanência tubérculos semelhantes a rizomas.

As folhas apresentam filotaxia alterna, dispostas em espiral ou em duas fileiras ao longo de caules curtos, que nalgumas espécies se reduzem a uma roseta basal de folhas. As folhas são simples, sésseis, por vezes decumbentes. A lâmina foliar, com veias paralelas bem marcadas, é linear a lanceolada, com a extremidade obvolada a arredondada. A margem da folha é lisa.

As flores são solitárias ou agrupadas em inflorescências terminais, simples ou compostas frequentemente racemosas, com brácteas bem desenvolvidas. São flores hermafroditas, trímeras, com simetria radial ou ligeiramente zigomórficas devido à presença de estames de tamanhos diferentes. As seis tépalas, iguais entre si, são livres ou mais ou menos soldadas. A cor das tépalas varia do amarelo ou branco a roxo a azul. Os estames são seis, soldados ou livres, geralmente desiguais, podendo ser todos férteis ou de um a três, raramente até cinco, estarem transformados em estaminódios. Os três carpelos são na maioria das espécies semi-ínferos, mas no género Walleria o ovário é súpero, com quatro a cinquenta óvulos por câmara. O estilete é recto a ligeiramente encurvado e termina num estigma cefálico a mais ou menos trilobado.

O fruto é uma cápsula contendo numerosas pequenas sementes, geralmente negras. O cotilédone não é fotossintético, mesmo quando exposto à luz solar.

Sistemática e distribuição 
Nos sistemas de classificação clássica de base morfológica, os membros da moderna família Tecophilaeaceae eram integrados na família das Liliaceae sensu lato, situação que se manteve inclusive no sistema de Cronquist. Só recentemente, com o advento das técnicas da filogenética, este agrupamento de espécies foi reconhecida pelo Angiosperm Phylogeny Group, na versão de 1998 do sistema APG, como uma família autónoma.

O sistema APG IV de 2016, manteve inalterada a solução das versões anteriores (desde o sistema APG de 1998), reconhecendo a família na sua presente circunscrição.

A família inclui desde então 9 géneros, com cerca de 27 espécies consideradas validamente descritas, com distribuição natural na África, no oeste da América do Sul e no oeste da América do Norte. Esta circunscrição inclui o género Cyanastrum, que por vezes tem sido tratado como uma família separada sob a designação de Cyanastraceae.

Taxonomia e filogenia
Na presente circunscrição das Asparagales, é possível estabelecer uma árvore filogenética que, incluindo os grupos que embora reduzidos à categoria de subfamília foram até recentemente amplamente tratados como famílias, assinale a posição filogenética das Tecophilaeaceae:

São sinónimos taxonómicos de Tecophilaeaceae  as seguintes designações: Androsynaceae , Conantheraceae , Cyanastraceae , Cyanellaceae  nom. cons. e Walleriaceae  nom. cons. A família das Tecophilaeaceae  é filogeneticamente próxima da família das Ixiolirionaceae , da qual constitui um grupo irmão, como se pode observar no cladograma acima.

Na sua presente circunscrição a família Tecophilaeaceae inclui os seguintes géneros:

Conanthera
Cyanastrum
Cyanella
Eremiolirion
Kabuyea
Odontostomum 
Tecophilaea
Walleria
Zephyra

O género Lanaria esteve anteriormente incluído na família das Tecophilaeaceae mas foi autonomizado por razões filogenéticas estando agora na Lanariaceae .

A distribuição natural desta família apresenta uma clara distribuição disjunta: os géneros que a integram ocorrem em África, no sudoeste da América do Sul e na Califórnia (o género Odontostomum). Todos os géneros que a integram ocorrem em regiões de clima temperado quente a tropical.

Na sua presente circunscrição a família Tecophilaeaceae integra cerca de 9 géneros com cerca de 27 espécies:
 Conanthera  (sin.: Cumingia ), com cerca de 5 espécies distribuídas pelo Chile.
 Cyanastrum  (sin.: Schoenlandia ), com cerca de 3 espécies distribuídas pelas regiões tropicais da África.
 Cyanella  (sin.: Pharetrella , Trigella ), com 9 espécies nativas do sul da África.
 Eremiolirion , um género mono-específico cuja única espécie é:
 Eremiolirion amboense , nativa do sudoeste de Angola ao noroeste e centro-oeste da Namíbia.
 Kabuyea , um género mono-específico cuja única espécie é:
 Kabuyea hostifolia , nativa do leste de África, desde a Tanzânia até Moçambique.
 Odontostomum , um género mono-específico cuja única espécie é:
 Odontostomum hartwegii , nativa da Califórnia.
 Tecophilaea  (sin.: Phyganthus , Poeppigia  e Distrepta ), com duas espécies, nativas do  Chile e Peru:
 Tecophilaea cyanocrocus : nativa da região de Santiago do Chile.
 Tecophilaea violiflora , nativa do Peru (região de Lima) e do Chile, desde Coquimbo até Santiago.
 Walleria  (sin.: Androsyne ): com três espécies distribuídas pelas regiões tropicais e subtropicais da África, desde a Tanzânia à África do Sul.
 Zephyra  (sin.: Dicolus , com apenas duas espécies, nativas do Chile:
 Zephyra compacta : descrita em 2001, nativa das regiões de Atacama e Coquimbo.
 Zephyra elegans : nativa do norte do Chile a Coquimbo.

Referências

Bibliografia
 John Charles Manning & Peter Goldblatt: A revision of Tecophilaeaceae subfam. Tecophilaeoideae in Africa. In: Bothalia, Volume 42, 2012. S. 21–41. (PDF)
Watson, L., and Dallwitz, M.J. 1992 onwards. The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval. Version: 1st June 2007
 L'ordre des Asparagales
 Espécies
 Die Familie der Tecophilaeaceae bei der APWebsite. (Abschnitte Systematik und Beschreibung)
 Die Familie der Tecophilaeaceae und die Familie der Cyanastraceae bei DELTA von L. Watson & M.J. Dallwitz. (Abschnitt Beschreibung)
 Eintrag in der Flora of Zimbabwe. (Abschnitt Beschreibung)
  (capítulo sobre sistemática, distribuição natural e descrição)

Ligações externas

Tecophilaeaceae, Cyanastraceae in L. Watson and M.J. Dallwitz (1992 onwards). The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, information retrieval. Version: Version: 27 April 2006. http://delta-intkey.com 
links at CSDL, Texas and more links at CSDL, Texas
Tecophilaeaceae of Chile, por Chileflora
Sistema APG II
Géneros
Lanaria
 Tecophilaeaceae in Chile von Chileflora.
 

Asparagales
 
Tecophilaeaceae
Famílias de monocotiledóneas
Famílias de angiospérmicas